

Іджипт — місто, штат Арканзас
 Іджипт — переписна місцевість в окрузі Етова, штат Алабама
 Іджипт — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Єгипет